Luisa Marie Falcká (Luise Marie von der Plafz; 23. července 1647, Paříž – 11. března 1679, Cáchy) byla falcká princezna, která se provdala za Karla Teodora, knížete ze Salm-Anholtu. Byla pravnučkou Jakuba I. Anglického, vnučkou českého "zimního" krále Fridricha Falckého a neteří Žofie, kurfiřtky hannoverské. Jako katolíci byli ona a její rodina vyřazeni z linie následnictví britského trůnu.

Mládí 
Byla nejstarší dcerou bezzemka falckého prince Eduarda a jeho francouzsko-italské manželky Anny Gonzagové. Pravděpodobně byla pojmenována po matčině sestře Ludovice Marii Gonzagové, polské královně (německy Louise Marii). Jejími mladšími sestrami byly Anna Jindřiška, manželka Jindřicha Julese, knížete z Condé, a Benedikta Jindřiška, manželka Jana Fridricha, vévody brunšvicko-lüneburského. Z otcovy strany byla sestřenicí Jiřího I. Britského a Alžběty Šarloty, vévodkyně orleánské.

Manželství 
Dne 20. března 1671 se provdala za Karla Teodora, knížete ze Salmu. Měli čtyři děti:

 Luisa Apolena Salmská (23. února 1672 – 22. května 1678)
 Ludvík Oto (24. října 1674 – 23. listopadu 1738), od roku 1710 kníže ze Salmu, ⚭ 1700 Albertina Johannetta z Nassau-Hadamaru (5. července 1679 – 11. června 1716)
 Luisa (1677–1678)
 Eleonora Kristýna Salmská (14. března 1678 – 23. března 1737)

Předkové

Odkazy

Reference 

Wittelsbachové (Falcko-Simmernští)
Salmové
Falcké princezny
Narození v roce 1647
Narození 23. července
Narození v Paříži
Úmrtí v roce 1679
Úmrtí 11. března
Úmrtí v Cáchách
Ženy